Сегуфье́ль () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Жер. Входит в состав кантона Л’Иль-Журден. Округ коммуны — Ош.

Код INSEE коммуны — 32425.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 590 км к югу от Парижа, в 26 км западнее Тулузы, в 45 км к востоку от Оша.

На северо-западе коммуны протекает река Сав.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Лето жаркое и немного дождливое, температура часто превышает 35 °С. Зимой часто бывает отрицательная температура и ночные заморозки. Годовое количество осадков — 700—900 мм.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 990 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 649 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 512 были экономически активными, 137 — неактивными (показатель активности — 78,9 %, в 1999 году было 69,6 %). Из 512 активных жителей работали 486 человек (266 мужчин и 220 женщин), безработных было 26 (7 мужчин и 19 женщин). Среди 137 неактивных 49 человек были учениками или студентами, 40 — пенсионерами, 48 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 

Коммуны департамента Жер